Istiodactylus — типичный род птерозавров среднего размера из семейства истиодактилид, живших в  нижнемеловую эпоху (130,0—122,46 млн лет назад). Включает два вида: Istiodactylus latidens, найденный на юге Великобритании, и Istiodactylus sinensis из Китая. Istiodactylus отличались от прочих птерозавров округлыми клювами, похожими на утиные, и маленькими зубами.

История изучения 
В 1887 году Гарри Говир Сили назвал ископаемые останки таза, обнаруженные на острове Уайт, Ornithodesmus cuniculus, решив, что они принадлежали птице. В 1901 году он посчитал, что останки, возможно, принадлежали птерозавру. В 1913 году Реджинальд Уолтер Хулей назвал второй вид, Ornithodesmus latidens, опираясь на материал, определённо принадлежавший птерозавру, и найденный в формации .

В 1980-х годах оказалось, что типовой образец рода Ornithodesmus основывался на кости, принадлежавшей динозавру, что означало, что новый род должен быть назван в честь O. latidens. Этот образец получил название Istiodactylus в 2001 году. Родовое наименование происходит от греческих слов  — «парус» и  — «палец», с отсылкой на  крыло птерозавра, образованное мембраной, прикреплённой к пальцу крыла.

Описание 

Istiodactylus был умеренно крупным птерозавром. Ранняя оценка длины его тела в 56 сантиметров была пересмотрена; исследование 2012 года показало, что только длина черепа у образца NHMUK R3877 равнялась 43 сантиметрам, а размах крыльев достигал 4,3 метра, что делало крупные особи примерно в два раза большими, чем самый большой птеранодон.

Его плоский, округлой формы клюв был похож на утиный, однако, в отличие от уток, у этого птерозавра были зубы треугольной формы, сжатые с боков, идеально приспособленные для разделки мяса и плотно заблокированные в сомкнутом состоянии. Череп был относительно коротким, при этом большинство зубов сосредоточено в тупом переднем конце челюсти. В 2012 году Уиттон сделал предположение, что Istiodactylus питался в основном падалью.

Классификация 
В 2001 году Howse и его коллеги создали для Istiodactylus собственное семейство истиодактилид (Istiodactylidae).
В 2006 году был назван второй вид, I. sinensis. Видовое наименование имеет отсылку к Китаю, где были найдены останки. Голотипом является NGMC 99-07-011, частичный скелет почти взрослой особи. Он был намного меньшим по размеру, чем I. latidens, его габариты составляют примерно 63 % от крупных особей и только четверть от веса. В 2006 году Люй Чзюньчан заключил, что I. sinensis был младшим синонимом Nurhachius, а Марк Уиттон предположил, что он мог быть синонимом Liaoxipterus.

Ниже представлена кладограмма, показывающая филогенетическое размещение этого рода в пределах клады Pteranodontia (Andres и Myers 2013 год).

В 2014 году Headden и  Campos отнесли род к кладе Ornithocheiroidea.

См. также 
 Список птерозавров
 Филогения птерозавров

Примечания 

Pteranodontoidea
Птерозавры мелового периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии из меловых отложений Великобритании
Фоссилии из меловых отложений Китая